Асцелин может означать:
 Адальберон (Асцелин) Ланский —  средневековый церковный и государственный деятель.
 Асцелин — монах доминиканского ордена, который по решению Лионского собора 1245 г. отправился с посольством к монгольским завоевателям (см. например Байджу).

См. также 
 Асцелина - святая дева  (1195), поминается 23 августа.